Atrato, fiume della Colombia
Atrato, comune della Colombia nel Dipartimento di Chocó
El Carmen de Atrato, comune della Colombia nel Dipartimento di Chocó
Medio Atrato, comune della Colombia nel Dipartimento di Chocó